Sergio Domínguez Molina, een Chileens acteur 
 Sergio Domínguez Muñoz, een Spaans wielrenner (geboren in 1986) 
 Sergio Domínguez Rodríguez, een Spaans wielrenner (geboren in 1979)